Юрий Пантелеев:
 Пантелеев, Юрий Александрович (1901—1983) — адмирал.